Chickaloon peut faire référence à :
 Glacier Chikaloon, glacier d'Alaska aux États-Unis.
 Rivière Chickaloon, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Matanuska-Susitna.
 Rivière Chickaloon, cours d'eau d'Alaska dans le borough de la péninsule de Kenai.
 Chickaloon, localité d'Alaska dans le borough de Matanuska-Susitna.
 Baie Chickaloon, baie d'Alaska sur le golfe de Cook.